Motto
 Motto di spirito
 Motto – località di Acquarossa, comune del Canton Ticino, Svizzera

Persone
 Marcello Motto – ex cestista italiano
 Osvaldo Motto – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Raffaello Motto – marinaio e patriota italiano
 Rocco Motto – imprenditore e designer italiano di automobili
 Umberto Motto – calciatore italiano, di ruolo difensore